Lopata (Celje), een plaats in de Sloveense gemeente Celje, of
Lopata (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk.
Łopata, plaats in het Poolse district Opatowski